Tomato Police Woman (Tomato) – manga di Akira Toriyama
 Tomato – gruppo musicale italiano
 Tomato – album pubblicato dal gruppo nel 1992